Артемиса:

 Артемиса — город и муниципалитет, административный центр одноименной провинции, Куба.
 Артемиса — провинция Кубы.